Пуммерин — собственное имя двух колоколов Собора Св. Стефана в Вене:
 Старый Пуммерин (1711—1945)
 Новый Пуммерин (отлит в 1951)